Amerikai Egyesült Államok
 Prosper (Észak-Dakota)
 Prosper (Minnesota)
 Prosper (Oregon)